IC 3128 ist ein Galaxienpaar im Sternbild Virgo am Nordsternhimmel. Es ist schätzungsweise 517 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Das Objekt wurde am 7. Mai 1904 von Royal Harwood Frost entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise